Nella mitologia induista, la dinastia lunare (in sanscrito Candravaṃśa o Somavaṃśa) è una delle principali dinastie della casta degli kshatriya, ovvero la casta guerriera e regnante. Il nome deriva dal fatto che essa rivendica la discendenza dalla divinità lunare Chandra o Soma.

Secondo lo Shatapatha Brahmana, il dio Chandra ebbe per figlio Budha, che a sua volta generò Pururavas, primo re della dinastia lunare. La madre di Pururavas fu Ila, figlia di Vaivasvata Manu. Il pronipote di Pururavas fu Yayati, che ebbe per figli Yadu, Turvasu, Druhyu, Anu, e Puru, nomi che corrispondono a cinque tribù del periodo vedico.

I re della dinastia lunare figurano in modo preminente nella mitologia induista: alcuni regni appartenenti ai Mahajanapada, tra cui i regni di Kuru, Chedi, Panchala e Magadha, furono governati da tale dinastia. Il dio Krishna e l'eroe Arjuna, tra gli altri, furono discendenti della dinastia lunare.

Albero genealogico

 Budha e Ila ebbero per figlio Pururavas
 Pururavas e la moglie Urvashi, un'apsara, ebbero per figli: Aayu, Shrutayu, Satyayu, Raya, Jaya e Vijaya.
 Aayu ebbe per figli: Nahusha, Kshatravrdhdha, Raji, Rabha e Anena.
 Nahusha ebbe per figli: Yati, Yayati, Samyati, Ayati, Viyati, Nishanti e Kriti.
 Yayati ebbe per figli: Yadu, Turvasu, Madhavi, Druhyu, Anu e Puru.

Note

Voci correlate
 Dinastia solare

Altri progetti

Mitologia induista
Rajput